Henry Larsen kan syfta på:

* Henry Larsen (upptäcktsresande) (1899–1964), en kanadensisk upptäcktsresande
Henry Larsen (norsk roddare)
Henry Larsen (dansk roddare)